The Girl kan avse:

The Girl (film) – en film från 1987 av Arne Mattsson
The Girl (musikalbum) – ett musikalbum av Charlotte Perelli
The Girl (sång) – en sång från ovan nämnda musikalbum

Se även
 Girl
 Girls